Kasberget kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Kasberget – en stadsdel i Helsingfors
 Kasberget (kulle i Finland, Nyland), Helsingfors, 
 Kasberget (kulle i Finland, Egentliga Finland), Åboland,

Åland 

 Kasberget, Mariehamn – en stadsdel i Mariehamn
 Kasberget, Lemland, 
 Kasberg (Jomala, Åland), 
 Kasberget (Jomala, Åland), 
 Kasberget (Geta, Åland), 
 Sviby Kasberg – ett berg på gränsen mellan Jomala kommun och Mariehamns stad

Sverige 

 Kasberget, Väddö – ett berg i på Väddö, Norrtälje kommun, Roslagen
 Kasberget, Söderhamns kommun – ett berg i Mo socken, Söderhamn kommun

Se även
Kasaberget (olika betydelser) 

Robotskapade Finlandförgreningar